Ивашин — русская фамилия. Известные носители:
 Ивашин, Алексей Фёдорович (1915—1958) — советский шахматист.
 Ивашин, Василий Владимирович (1913—2009) — советский и белорусский литературовед, академик АПН СССР (с 1967), иностранный член РАО (с 1999).
 Ивашин, Владимир Яковлевич (род. 1944) — советский хоккеист с мячом.
 Ивашин, Гавриил Фомич — Георгиевский кавалер; майор; № 8967; 1 февраля 1852.
 Ивашин, Денис Евгеньевич (род. 1979) — белорусский журналист, политический заключённый.
 Ивашин, Иван Яковлевич (более известен под псевдонимом Янка Журба; 1881—1964) — белорусский поэт, педагог, переводчик.
 Ивашин, Николай Митрофанович (1931—1989) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда (1951).

 Ивашина, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 17 октября 1915.
 Ивашина, Григорий Иванович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 9 сентября 1915 (посмертно).
 Ивашина, Иван Вакулович (1919—2019) — Герой Советского Союза.
 Ивашина, Татьяна Алексеевна (1973) — российская самбистка и дзюдоистка.